Skok daleký mužů na Mistrovství světa v atletice 2017 probíhal 4. (kvalifikace) a 5. srpna (finále). Zvítězil Jihoafričan Luvo Manyonga. Radek Juška skončil 10.

Kvalifikace

Kvalifikační skupina A

Kvalifikační skupina B

Finále

Odkazy

Externí odkazy 
 
 Skok daleký mužů na oficiálních stránkách IAAF

Muži skok daleký
Skok daleký